Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1966 in Havanna. Die 52 teilnehmenden Mannschaften spielten zunächst in sieben Vorrundengruppen. Aus diesen Vorrunden kamen je zwei Mannschaften in die Finalturniere A bis C. Die verbleibenden Mannschaften erreichten das D-Finale. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spieler hingegen in Summe beider Turnierphasen. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.

Mannschaften

1. Sowjetunion

2. USA

3. Ungarn

4. Jugoslawien

5. Argentinien

6. Tschechoslowakei

7. Bulgarien

8. Rumänien

9. DDR

10. Dänemark

11. Island

12. Spanien

13. Norwegen

14. Kuba

15. Niederlande 

Der zweite Ersatzspieler G. Kapsenberg kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

16. Polen

17. Österreich 

Der zweite Ersatzspieler George Schubirz kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

18. Schweiz

19. Israel

20. Finnland

21. England

22. Kolumbien 

Der zweite Ersatzspieler Camilo Restrepo kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

23. Kanada

24. Schweden 

Der zweite Ersatzspieler Lars Backström kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

25. Belgien

26. Frankreich

27. Indonesien

28. Schottland

29. Italien

30. Mongolei

31. Philippinen 

Die beiden gemeldeten Ersatzspieler Rodolfo Viajar und Milagros Campomanes kamen nicht zum Einsatz.

32. Griechenland

33. Uruguay 

Die beiden gemeldeten Ersatzspieler Norberto Elemberg und Alberto Vachini kamen nicht zum Einsatz.

34. Tunesien

35. Türkei

36. Venezuela

37. Portugal

38. Chile

39. Ecuador

40. Irland

41. Puerto Rico

42. Luxemburg

43. Südafrika

44. Mexiko

45. Bolivien 

Ersatzspieler Navarro kam kampflos zu seinem einzigen Einsatz, weil der Libanon das vierte Brett unbesetzt ließ.

46. Monaco 

Der zweite Ersatzspieler Marcel Jezequelou kam im Laufe des Turniers nicht zum Einsatz.

47. Marokko 

Ersatzspieler Bennouna kam kampflos zu seinem einzigen Einsatz, weil der Libanon das vierte Brett unbesetzt ließ.

48. Nicaragua 

Montalván verlor zwei Partien und kam zum kampflosen Sieg durch das unbesetzte Brett der Libanesen.

49. Panama 

Die beiden Punkte für Rivera entstanden durch kampflose Siege beim zweimaligen Aufeinandertreffen mit dem Libanon. In den beiden letzten Runden ließ Panama selbst das vierte Brett frei.

50. Libanon 

Der Libanon war nur mir drei Spielern anwesend und gab das vierte Brett jeweils kampflos ab, wobei namentlich Charles Salameh aufgestellt wurde. Die beiden namentlich gemeldeten Ersatzspieler Audi Daoud und Jean Allam wurden ebenfalls nicht eingesetzt.

51. Zypern

52. Hongkong 

Der am dritten Brett gemeldete Spieler Efim Krouk kam nicht zum Einsatz.

Quellen 
 Schacholympiade 1966 bei olimpbase.org

1966
Schach 1966
Schach (Kuba)
Sport (Havanna)